Capelo bezeichnet:

 Capelo (Horta), Gemeinde in Portugal

 António Capelo (* 1956), portugiesischer Schauspieler
 Hernandogildo Augusto de Brito Capello (1841–1917), portugiesischer Offizier und Afrikaforscher

Siehe auch:
 Capello
 Cappello